Sarahsaurus aurifontanalis — вид ящеротазових динозаврів, що існував у ранній юрі (183 млн років тому).

Скам'янілості 

Викопні рештки знайдені у 1994—1997 роках у відкладеннях формації Каєнта у штаті Аризона, США. Було знайдено майже повний скелет з черепом та частковий скелет без черепа. Нові рід та вид описані у 2011 році під назвою Sarahsaurus aurifontanalis. Рід Sarahsaurus названо на честь Сари Батлер — спонсора палеонтологічних розкопок. Видова назва S. aurifontanalis з латини перекладається як «золоте джерело» і вказує на типове місцезнаходження з аналогічною англійською назвою Gold Springs.

Опис 
Динозавр 4,2 м завдовжки і важив близько 11о кг. Sarahsaurus мав досить широку і плоску голову, довгу шию, довгий хвіст, «сильні» передні і невеликі задні кінцівки. Він був базальним зауроподоморфом — рослиноїдним динозавром, який міг рухатися як на двох так і на чотирьох кінцівках.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки виду, за Chapelle and Choiniere (2018)

Оригінальна публікація 
 T. B. Rowe, H.-D. Sues, and R. R. Reisz. 2011. Dispersal and diversity in the earliest North American sauropodomorph dinosaurs, with a description of a new taxon. Proceedings of the Royal Society B 278:1044-1053

Примітки 

Завроподоморфи
Динозаври Північної Америки
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2011